In Blossom Time – film del 1911 diretto da Sidney Olcott
 In Blossom Time – film del 1912 diretto da George Nichols
 In Blossom Time – documentario del 1918